Porus  peut désigner :
 Porus, le nom romain d'un roi du royaume indien des Paurava au IVe siècle av. J.-C. ;
 Porus, une série dramatique de télévision historique basée sur la vie du roi Porus.